Kolesnikow bzw. Kolesnikowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Nikolajewna Kolesnikowa (* 1984), russische Turnerin
 Anatoli Kolesnikow, kasachischer Basketballspieler
 Andrei Wiktorowitsch Kolesnikow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Arkadi Georgijewitsch Kolesnikow (1907–1978), sowjetischer Physiker
 Borys Kolesnikow (* 1962), ukrainischer Unternehmer und Politiker
 Gennadi Michailowitsch Kolesnikow (1937–1995), sowjetischer Dichter 

 Kliment Andrejewitsch Kolesnikow (* 2000), russischer Schwimmer
 Leonid Nikolajewitsch Kolesnikow (1937–2010), sowjetischer Schwimmer
 Marija Kolesnikowa (andere Transkription Maryja Kalesnikawa) (* 1982), belarussische Musikerin, Kulturmanagerin, Oppositionelle und politische Gefangene
 Michail Sergejewitsch Kolesnikow (* 1918), sowjetischer Schriftsteller

 Pawel Kolesnikow (* 1989), russischer Pianist

 Wassili Kolesnikow (17. Jahrhundert), russischer Forschungsreisender
 Wera Konstantinowna Kolesnikowa (* 1996), russische Theaterschauspielerin und Filmschauspielerin
 Wladislaw Kolesnikow (* 1984), kasachischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Artūrs Koļesņikovs (* 1990), lettischer Biathlet
 Marija Alexejewna Kolesnikowa, russische Schreibweise der weißrussischen Aktivistin Maryja Kalesnikawa